Isträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Isträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (26,1 ha)
Isträsket, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (54,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn